Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 5 au .

Sybille Bammer remporte le simple dames. En finale, elle bat Gisela Dulko, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Pratt et Mara Santangelo.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Pattaya
Sport en Thaïlande en 2007
Tennis en février 2007